

Населені пункти та їхні частини
 Мілоґощ — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілоґощ — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Мілоґощ — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

 Мілоґощ — частина села Стружа в гміні Пцим Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Мілоґощ — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки